Zablaće est un toponyme qui peut désigner :
Zablaće, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Zablaće, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Zabllaq/Zablaće, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć.